Найробийский марафон — ежегодный марафон, который проводится в Найроби, Кения. Традиционно проводится в конце октября. Наряду с основной марафонской дистанцией, также проходит полумарафон, забег на 10 километров и массовый старт на 4 километра.

Денежное вознаграждение 
Мужчины и женщины в марафоне награждаются денежными призами (в кенийских шиллингах):
 1-е место — 1 500 000
 2-е место — 650 000
 3-е место — 350 000
 4-е место — 150 000
 5-е место — 100 000
 6-е место — 50 000
 7-е место — 40 000
 8-е место — 30 000
 9-е место — 20 000
 10-е место — 10 000
В полумарафоне награждаются только первые три места у мужчин и у женщин. 1-е место — 150 000, 2-е место — 100 000, 3-е место — 50 000.

Победители

Марафон

Полумарафон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны